Karloff ist der Name von

 Boris Karloff (eigentlich William Henry Pratt, 1887–1969), britischer Theater- und Filmschauspieler
 Sara Karloff (* 1938), US-amerikanische Filmschaffende und Unternehmerin; Tochter von Boris Karloff

Siehe auch:
 Karlov (Begriffsklärung)
 Karlow